

Geografia
 Tudela, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
 Tudela, municipalità delle Filippine nella Provincia di Misamis Occidental
 Tudela, comune della Spagna nella comunità autonoma della Navarra
 Tudela de Duero, comune della Spagna nella Provincia di Valladolid

Persone
 Josh Tudela, calciatore statunitense
 Beniamino di Tudela, geografo ed esploratore spagnolo

Altro
 Arcidiocesi di Pamplona e Tudela, arcidiocesi della Chiesa cattolica